Pagina – arkusz literacki Polsko-Czeskiej Grupy Poeci ’97, który powołali do życia Krzysztof Karwowski i Tomasz Leśniowski w Nowej Rudzie. Artzin miał  różny format o objętości 4-8 stron. „Pagina” trafiała do domów kultury, bibliotek, stowarzyszeń i klubów zrzeszających literatów, redakcji pism, oraz osób prywatnych w Polsce, a także za granicą. Prócz poezji na łamach arkusza prezentowana była proza (w fragmentach), przekłady, recenzje, a także krótkie informacje. Do lutego 1999 r. ukazało się 12. numerów tego pisemka (cztery z nich było dwumiesięcznikami, a ostatni, 12. numer (luty 1999 r.) ukazał się po 11. miesięcznej przerwie w formacie A6). W piśmie publikowana była twórczość Polsko-Czeskiej Grupy Poeci ’97.

Bibliografia 
 Tomasz Leśniowski Poeci doskonale wierni, Nowa Ruda 2005 r., s. 50-51

Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 1997
Czasopisma wydawane do 1999
Media w Nowej Rudzie
Poezja
Polskie czasopisma literackie
Ziny